Ница — река в Свердловской области
 Ница — село на западе Латвии (Курземе), объект туризма
 Ница — озеро в Себежском районе Псковской области России

См. также 
 Ницца (значения)